Rousseau se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Joseph Jules Jean Jacques Rousseau
 Marietta Hannon Rousseau